Прико́л (прико́лка) — вертикальный или наклонный стержень, закреплённый в грунте для привязывания чего-либо или кого-либо.

В знаменитом произведении В. И. Даля указано что прикол — вбитый кол для укрепы чего; каба для причала судов; кольев для растяжки шатра, палатки; кол для привязки скота на подножном корму, для гонки лошади вкруг на верви и прочее.

Конструкция 
Прикол представляет собой сваю, кол или рельс, вбитый в землю. К верхней части прикола привязывают верёвку, канат или цепь. Нередко в целях закрепления каната или цепи в верхней части прикола имеется утолщение, крюк или отверстие. Иногда применяются сдвоенные приколы.

Применение 
Наиболее известное применение приколов — для закрепления судов около берега. Выражение «на приколе» означает, что судно в данный момент стоит на причале в порту, а в более широком смысле — в резерве, не в эксплуатации.

Приколы издавна использовали для привязи домашних животных, например, для лошадей, небольшие деревянные колья, которые глубоко вбивают в землю, чтобы лошадь не могла их вырвать и поводья лошадей привязывают к приколам. В сельской местности применяют, когда требуется на время оставить без присмотра скотину или собаку, а также для гонки лошади вкруг.

В некоторых городах (например, в канадском городе Торонто, в Чикаго) местные власти устанавливают специальные приколы с кольцом для парковки велосипедов. Кольцо предназначено для крепления велосипеда в целях защиты от падения и угона.

Также приколы применяют для укрепления палаток, шатров, подтягивания полотнищ.

В инженерно-сапёрном деле приколы используют для установки минно-взрывных заграждений, в частности — растяжек.

См. также 

 Коловый узел
 Коновязь
 Пал
 Кнехт
 Утка
 Прикольный флот

Примечания 

Морские термины
Туризм